Axion (pleme), indijansko pleme iz grupe Unami Delawaraca
 Axion (sin Fegeja), sin Fegeja, iz grčke mitologije
 Axion (sin Prijama), sin Prijama, kralja Troje
 Axion (robna marka), robna marka tvrtke Colgate-Palmolive
 Axion (rod kukaca), rod kukaca iz porodice Coccinellidae.